Акулий торнадо — название американских фильмов ужасов, снятых по заказу телеканала Syfy.

Акулий торнадо — кинематографическая вселенная Акулий торнадо.
 Акулий торнадо (2013) — самый первый фильм из данной серии.
 Акулий торнадо 2: Второй по счёту (2014) — сиквел фильма «Акулий торнадо».
 Акулий торнадо 3 (2015) — триквел фильма «Акулий торнадо».
 Акулий торнадо 4: Пробуждение (2016) — квадриквел фильма «Акулий торнадо».
 Акулий торнадо 5: Глобальное роение (2017) — пятый фильм данной франшизы.
 Последний акулий торнадо: как раз вовремя (2018) — шестой и заключительный фильм данной франшизы.
 Акулий торнадо — компьютерная игра на основе второго фильма.

Акулий торнадо